Riferite alle Marmitte dei giganti sono possibili:

Francia 
Marmitte del gigante o marmitte del diavolo (marmites de géant o marmites du diable in lingua francese) della Canche, nel dipartimento di Saona e Loira

Italia 
Marmitte dei giganti, nei pressi di Nago-Torbole, in Trentino 
Marmitte dei giganti in Val di Genova, vicino a Carisolo, in Trentino
Marmitte dei giganti in Valle Antigorio, vicino agli Orridi di Uriezzo, in Piemonte
Marmitte dei giganti della Riserva naturale Marmitte dei Giganti, nei pressi di Chiavenna, Piuro e Prata Camportaccio, in Lombardia
Marmitte dei giganti, nell'omonimo parco nei pressi di Sarsina, Emilia-Romagna
Marmitte dei giganti nel Geosito archeologico di Bard, a Bard, in Valle d'Aosta
Marmitte dei giganti nel Gouffre des Busserailles a Valtournenche, in Valle d'Aosta
Marmitte dei giganti nella Val Metauro, nelle Marche